Gastão Vidigal (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Gastão Vidigal (politicus), een Braziliaans politicus (1889-1950)